Ильцталь () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц.  . Официальный код  —  6 17 62.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Шёнгрунднер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии